NNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namutoni (Namibia)